Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1952 — двенадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с марта по апрель в Тбилиси. 

Финал — 18 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Вильнюс (5 призёров допущены в финал), Краснодар и Одесса (по 6); персонально приглашена чемпионка мира Л. Руденко. Основная борьба 
за звание чемпионки страны велась между Руденко, Е. Быковой и О. Рубцовой. Несмотря на проигрыш партий Быковой и Рубцовой, чемпионкой страны впервые стала Руденко — 13 очков (одержала наибольшее число побед 
— 11); 2-е место заняла Быкова — 12½ очков; 3-е — Рубцова — 12 очков.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1952 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты СССР в 1952 году
Март 1952 года
Апрель 1952 года
1950-е годы в Грузии